koprofilia
 scat – dźwiękonaśladowczy sposób śpiewania
 Scat Air

Zobacz też 
 skat